Avrămeni se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale 
 Avrămeni, comună în județul Botoșani

Localități 
 Avrămeni, sat în județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Avrămeni, sat în raionul Rîșcani, Republica Moldova

Vezi și 
 Avrămești